Bojer steht für:

 ein rundgebautes, flachgehendes kleines Watt- und Küsten-Segelschiff, siehe Bojer
 einen keltischer Stamm in Mitteleuropa, siehe Boier 

Bojer ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Bojer (* 1968), deutscher Liedermacher
 Johan Bojer (1872–1959), norwegischer Schriftsteller
 Wenceslas Bojer (1795–1856), böhmisch-mauritischer Botaniker und Naturforscher

Siehe auch:
 Boyer